Dunakeszi beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Dunakeszi
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Dunakeszi
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Dunakeszi